Toski bezeichnet:

 Faton Toski (* 1987), ein deutscher Fußballspieler
 die Schlacht von Toski während des Mahdi-Aufstandes
 den alten Namen von Tushkah, einer Stadt in Süd-Ägypten

Siehe auch:
 Toschi